Дуэт Даниэль Нестор / Леандер Паес — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — Сантьяго Гонсалес и Скотт Липски — защищали свой титул, но проиграли в четвертьфинале.

Общая информация 
41-летний Даниэль Нестор и 40-летний Леандер Паес во второй раз за свою карьеру в протуре сыграли в одном дуэте. Впервые многоопытный канадец и индус объединились в пару ещё в 1994 году, на соревновании в Лондоне.

Посев 

 ' Даниэль Нестор /  Леандер Паес (Титул)
  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (Отказ)

<ol start="3">
  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро ''(Четвертьфинал)
  Джонатан Маррей /  Колин Флеминг ''(Первый раунд)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема по теннису 2013